Totino lautet der Familienname folgender Personen:

 Arrigo Lora Totino (1928–2016), ein italienischer Künstler
 Salvatore Totino (* 1964), ein US-amerikanischer Kameramann